Banwa peut désigner :
 la province de Banwa au Burkina Faso ;
 le district de Banwa au Cameroun.